Факел може да се отнася до:

 Факла за осветяване
 Факел (1913 – 1914) – българско списание за литература, излизало в периода 1913 – 1914 година
 Факел (1981 – 2011) – българско списание за литература, излизало в периода 1981 – 2011 година
 Факел (Воронеж) – руски футболен клуб
 Операция Факел – исторически, името на британско-американската инвазия във френска Северна Африка през Втората световна война